Ел Вердесиљо има више значења:

 Ел Вердесиљо (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Вердесиљо (Закуалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику